Ypiranga FC (Erechim)
 Ypiranga FC (Niterói)